Bill Pallot (1964 -), un historien d’art, expert d'art, collectionneur d’art et professeur à la Sorbonne.
 Elsa Pallot (1972 -), une journaliste française. 
 Nerina Pallot (1975 -), une chanteuse et auteure-compositeur-interprète britannique.